Ráthonyi Ákos (1868–1923) színész, operett-, népszínműénekes
 Ráthonyi Ákos (1909–1969) filmrendező, forgatókönyvíró